Spranger ist der Familienname folgender Personen:

 Arnd Spranger (* 1969), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Bartholomäus Spranger (1546–1611), holländischer Maler, der in Böhmen lebte
 Britta Spranger (* 1931), deutsche Kunsthistorikerin
 Carl-Dieter Spranger (* 1939), deutscher Politiker (CSU)
 Eduard Spranger (1882–1963), deutscher Philosoph, Pädagoge und Psychologe
 Günter Spranger (1921–1992), deutscher Schriftsteller
 Iris Spranger (* 1961), deutsche Politikerin (SPD) in Berlin
 Jörg Spranger (1911–2008), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Jürgen Spranger (* 1931), deutscher Pädiater 
 Peter Spranger (1926–2013), deutscher Pädagoge und Historiker
 Reinhold Spranger (1836–1874), deutscher Jurist und Bibliothekar
 Roland Spranger (* 1963), deutscher Autor, Schauspieler und Regisseur
 Tade Matthias Spranger (* 1971), deutscher Jurist